Tottenham peut se référer à 
 Tottenham, un quartier du nord de Londres
 Tottenham Hotspur Football Club, club de football situé dans ce quartier
 Tottenham Hotspur Ladies Football Club, club féminin de football affilié au précédent
 Tottenham Court Road, une avenue du centre de Londres
 Tottenham Court Road, une station du métro de Londres
 Tottenham, une circonscription électorale du Grand Londres
 SS Tottenham, navire de commerce anglais qui s'est échoué en 1911 sur les récifs de l'île Juan de Nova
 , un village de l'Ontario au Canada
 William Willoughby-Tottenham (1878-1962), militaire britannique puis homme politique fidjien.